Il singolare del torneo di tennis Berlin Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Víctor Pecci che ha battuto in finale Hans-Jürgen Pohmann 6-1 6-2 5-7 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Berlin Open 1976